Altaria peut faire référence à :
 Altaria, un groupe de métal finlandais ;
 Altaria, le service grandes lignes de la Renfe, la compagnie de chemin de fer espagnole ;
 Altaria, une espèce de Pokémon.